Рыбаково — название нескольких населённых пунктов:
 Рыбаково — деревня в Пестовском районе Новгородской области.
 Рыбаково — деревня в Невельском районе Псковской области.